Otto VII van Brandenburg (ca.1262-1308), mede-markgraaf van Brandenburg-Stendal (1304-1308)
 Otto VII van Tecklenburg (overleden 1450), graaf van Tecklenburg (1426-1450)